Orbignano steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Vinci, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Lamporecchio, Provinz Pistoia, Italien